

Mythologie 
 Titaan (mythisch wezen), een figuur uit de Griekse mythologie

Wetenschap 
 Titan (maan), een maan van de planeet Saturnus
 Titanium, een scheikundig element

Techniek 
 Titan (raketfamilie) - ICBM’s en draagraketten van de USAF
 Titan I
 Titan II
 Titan III
 Titan IV

Merken 
Vrachtwagenmerken
 Titan (Amerika)
 Titan (Duitsland)

Motorfietsmerken
 Titan (VS) 
 Titan (Puntigam bei Graz) 
 Titan (Serravalle)

Overige 

 Titan (Boekarest), een wijk van Boekarest
 Titan (metrostation), een metrostation in Boekarest
 TITAAN (Theatre Independent Tactical Army & Airforce Network), een militair netwerksysteem
 VV Titan, een amateurvoetbalvereniging uit Nieuw-Weerdinge (Drenthe)
 Titan (achtbaan), een stalen Mega Coaster in Six Flags Over Texas
 Titan (roman), een roman van de Duitse schrijver Jean Paul
 Titaan (boek), een boek van John Varley
 Titan, een Nederlandse hardstyle DJ
 Titan (wielerploeg), een voormalige Zwitserse wielerploeg
 Titan (computerspel), een computerspel
 Symfonie nr. 1 (Mahler), een symfonie Gustav Mahler
 Titan, een album van de Nederlandse rockband Tower
 Titan A.E., een sciencefictionfilm uit 2000
 The Titan, een Netflix-Original film uit 2018
 The Titan Games, een televisieserie uit 2019 bedacht door Dwayne Johnson
 Teen Titans, een superheldenteam van DC Comics, met o.a. een live-actionserie en animatieserie